Людвик Веселовский (; в русских источниках Людвиг Романович Веселовский; , провинция Позен—, ) — польский живописец-академист.

Биография 
Начальное художественное образование получил в Варшавском рисовальном классе. Ученик Войцеха Герсона.

В 1874—1879 учился в Петербургской Академии художеств у В. В. Верещагина, П. П. Чистякова и П. М. Шамшина. За время учёбы получил четыре серебряные и две золотые медали (1878, 1879). Получил большую золотую медаль (1879) за программу «Авраам изгоняет из дома Агарь с сыном Измаилом». Был удостоен звания художника 1-й степени по исторической живописи (1879).

В 1880—1884 — пенсионер Академии художеств за границей. Стажировался в Париже и Риме. С 1886 преподавал в Варшавском рисовальном классе.

Участник художественных выставок с 1882. В 1887 году состоялась его персональная выставка в Варшаве.

В 1887 году открыл и преподавал в школе живописи для женщин.

Творчество 

Автор религиозных, исторических и жанровых полотен со сценами из сельской жизни.
Художник-ориенталист. Пейзажист.

Работы Л. Веселовского хранятся в Музее Санкт-Петербургской Академии художеств, Одесском художественном музее, музеях Польши и Германии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Wiesiołowski Ludwik. Биография

Родившиеся в провинции Позен
Выпускники Императорской Академии художеств
Художники-ориенталисты
Художники Польши
Художники Российской империи
Исторические художники Польши
Художники-жанристы Польши
Художники-пейзажисты Польши
Педагоги Польши
Художники-академисты